Guayana hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas actuales 

 Guayana Brasileña, llamada oficialmente Amapá (y anteriormente Guayana Portuguesa), estado de Brasil.
 Guayana Esequiba (también conocida como Territorio del Esequibo o Región del Esequibo), parte del territorio de Guyana reclamado por Venezuela.
 Guayana Francesa, departamento de ultramar de Francia.

Regiones geográficas 

 Guayana (también conocida como Escudo guayanés, Escudo de las Guayanas o Macizo guayanés)  región geográfica, selvática y montañosa en el norte de Suramérica (conformada por Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela).
 Las Guayanas, conjunto de dos países y una dependencia de esta región: Guyana, Surinam, y la Guayana Francesa —perteneciente a Francia—.

Divisiones administrativas históricas 

 Guayana Británica (llamada erróneamente Guayana Inglesa), antiguo nombre colonial de su sucesor moderno, el estado soberano de Guyana.
 Guayana Neerlandesa (llamada erróneamente Guayana Holandesa), antiguo nombre colonial de su sucesor moderno, el estado soberano de Surinam.
 Provincia de Guayana, antigua provincia colonial española que comprendía la Guayana Española, y partes de la Guayana Británica y de la Guayana Portuguesa.
 República Independiente de la Guayana (llamada oficialmente República de Cunan), Estado no reconocido entre 1886 y 1912 que trató inútilmente de independizarse de Brasil, y que fue disputado entre Brasil y Francia.

Divisiones administrativas en Venezuela 

 Ciudad Guayana, ciudad del estado de Bolívar (Venezuela).
 Región Guayana, región político-administrativa de Venezuela.
 Guayana Venezolana, anteriormente Guayana Española.

Región natural 
 Región natural Guayana (también conocida como Sur del Orinoco), región natural de Venezuela.

Deportes

Fútbol 

 Mineros de Guayana, club de fútbol venezolano fundado en 1981.
 Mineros de Guayana B, club de fútbol venezolano y equipo filial del anterior.
 Chicó de Guayana, club de fútbol venezolano fundado en el 2017.

Baloncesto 

 Gigantes de Guayana, equipo venezolano de baloncesto fundado en el 2008.

Ciclismo 

 Tour de Guayana, competición de ciclismo en ruta de la Guayana Francesa.

Campañas militares 
 Primera Campaña de Guayana
 Segunda Campaña de Guayana

Otros 

 Avenida Guayana, avenida venezolana.
 Banco Guayana, banco venezolano fundado en 1955 como Banco de Fomento Regional Guayana, y desaparecido en el 2012.
 Corporación Venezolana de Guayana, empresa venezolana fundada en 1960.
 Diócesis de Ciudad Guayana, diócesis de la iglesia católica en Venezuela.
 Flora de la Guayana Venezolana, libro escrito por Julian Alfred Steyermark, Paul Edward Berry, y Bruce K. Holst.
 Nueva Prensa de Guayana, periódico venezolano fundado en 1998.
 Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, orquesta sinfónica venezolana fundada en 1997.
 Parque amazónico de Guayana, parque nacional de Francia ubicado en la Guayana Francesa, creado en el 2007.
 Zarigüeya orejiblanca de Guayana, una especie de marsupial didelfimorfo de la familia Didelphidae que habita en el sur de Venezuela, norte de Brasil, suroeste de Surinam y noreste de la Guayana Francesa.
 Nueva Prensa de Guayana, medio de comunicación de Venezuela.
 Corriente de Guayana, corriente marina del océano Atlántico.
 Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, orquesta sinfónica de Venezuela.
 Asamblea de Guayana, órgano deliberativo de la Guayana Francesa.